В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей не старше 19 лет 2012 в Эстонии, который проходил с 3 по 15 июля 2012.

В окончательные заявки сборных вошли по 18 игроков, 2 из которых вратари.

Возраст, количество матчей и голов дано на начало турнира — 3 июля 2012.

Группа A

Эстония 
Главный тренер: Арно Пайперс

Арно Пайперс назвал свой окончательный список из 18 игроков 30 июня 2012.

Греция 
Главный тренер: Костас Цанас

Костас Цанас назвал свой окончательный список из 18 игроков 21 июня 2012.

Португалия 
Главный тренер: Эдгар Боржеш

Эдгар Боржеш назвал свой окончательный список из 18 игроков 11 июня 2012. 17 июня Андре Тейшейра заменил Эдгара Йе после того как Йе сломал пятую плюсневую кость на левой ноге.

Испания 
Главный тренер: Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги назвал свой окончательный список из 19 игроков 28 июня 2012.

 1. Сальва Руис был вызван по время турнира вместо получившего травму Хавьера Манкильо.
 2. Ноно был вызван во время турнира вместо получившего травму Сауля Ньигеса.

Группа B

Хорватия 
Главный тренер: Динко Еличич

 1. Марко Маленица был вызван во время турнира вместо Оливера Зеленики, повредившего связки колена во время тренировки.

Англия 
Главный тренер: Ноэль Блейк

Ноэль Блейк назвал свой окончательный список из 18 игроков 20 июня 2012. Том Торп был назван капитаном команды.

Франция 
Главный тренер: Пьер Манковски

Сербия 
Главный тренер: Зоран Марич

Зоран Марич огласил окончательный список из 18-ти игроков 30 июня 2012.

Представительство игроков

По клубам

По принадлежности клуба к стране 

Страны, выделенные курсивом, не представлены своими национальными сборными на турнире.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте УЕФА

Составы
Футбол в Европе в 2012 году